Overcome, Alexandra Burke brit énekesnő debütáló albuma, mely 2009-ben jelent meg
Overcome, az All That Remains negyedik albuma